Ови́нищи — название населённых пунктов в России:

 Овинищи — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Овинищи — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Овинищи — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Овинищи — посёлок в Весьегонском районе Тверской области.
 Овинищи — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Овинищи — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Овинищи — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

См. также 
 Овинище 1-е
 Овинищи Никольские
 Овинищи Подгорные